Jan-Lennard Struff ha battuto in finale Matthias Wunner 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Jan-Lennard Struff (Campione)
 Enrique Lopez-Perez (secondo turno)
 Michal Pazicky (secondo turno)
 Miguel-Angel Reyes-Varela (quarti di finale)

 Richard Waite (quarti di finale)
 Davy Sum (primo turno)
 George Von Massow (secondo turno)
 Sebastian Lavie (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internationaler Apano Cup 2012